Puel peut désigner :
 Caroline Puel (1964-), journaliste française ;
 Gaston Puel (1924-2013), poète français.  ;
 Claude Puel (1961-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Grégoire Puel (1992-), footballeur français, fils de Claude et frère de Paulin ;
 Henri-Paul Puel (1940-), ingénieur aéronautique français ;
 Jacques Puel (1949-2008), cardiologue français ;
 Paulin Puel (1997-), footballeur français, fils de Claude et frère de Grégoire.

Autres 
 les Puels, un peuple amérindien.

Homonymie de patronyme